Grant Suiter (1908 — 22 de Novembro de 1983) foi membro do Corpo Governante das Testemunhas de Jeová.

Anos iniciais 
Grant Suiter nasceu nos Estados Unidos da América em 1908, e viveu com a sua família em Chicago, Illinois, até à idade de 14 anos. Em 1922, mudaram-se para a Califórnia, parando durante a viagem para visitar uns velhos amigos no Estado do Ohio. Foi ali que pela primeira vez ouviram falar de um grupo religioso que pregava a esperança de uma vida eterna na Terra. Pouco depois de se estabelecerem em Santa Clara, na Califórnia, viram num jornal o anúncio dum discurso público que seria proferido em San José, intitulado: "Milhões Que Agora Vivem Jamais Morrerão". O seu pai localizou os Estudantes da Bíblia (como então eram conhecidas as Testemunhas de Jeová), e passou a levar a família às suas reuniões públicas.

Associação com os Estudantes da Bíblia 
A família passou a assistir aos discursos públicos realizados pelos Estudantes da Bíblia em San José, a apenas alguns quilómetros de distância da sua casa. Apesar disso, a sua mãe pretendia que Grant continuasse a participar na escola dominical promovida pelas igrejas protestantes da região. Embora o pai criticasse os pastores de todas as denominações, concordou que isso poderia ser bom para ele. Assim, Grant assistia assiduamente à escola dominical metodista. Chegou mesmo a tornar-se tesoureiro da escola, e a jogar na sua equipa de basquetebol.

Desejando melhores condições sociais, o seu pai participava activamente nas campanhas de diversos candidatos políticos. Isto contrastava com o que escutava nas reuniões dos Estudantes da Bíblia, que afirmavam que a verdadeira esperança não estava nos esforços políticos, mas sim no Reino de Deus, às mãos de Jesus Cristo. Apesar de concordar, o seu pai entendia que os meios políticos poderiam fornecer uma ajuda temporária. Com o tempo, porém, toda a família, incluindo os pais e à sua irmã, passaram a tomar uma posição mais definitiva em associar-se com os Estudantes da Bíblia.

Pouco depois, Grant entendeu que, em consciência, não poderia continuar na escola dominical metodista ao mesmo tempo que aprendia outro tipo de doutrinas. Por volta de 1923, a família mudou-se alguns quilómetros, para Oakland, onde o pai geria um pequeno armazém e Grant cursava a escola secundária. Ao descobrir que os Estudantes da Bíblia não fumavam, tentou persuadir o seu pai a deixar de vender tabaco no seu armazém. Apesar de não concordar, resolveu conversar com um dos Estudantes da Bíblia, Robert Craig. Depois da conversa que tiveram, o seu pai resolveu vender o inteiro negócio e deixar Oakland. Esta decisão foi também motivada pelos esforços realizados por um certo grupo local de o envolver no negócio de bebidas alcoólicas clandestinas, que ele sabia não ser compatível com o que estava a aprender por meio da Eclésia ou Congregação Oakland dos Estudantes da Bíblia. Nessa época, com a permissão dos pais, deixou a escola secundária, depois de cerca de um ano e meio, por causa do que Grant considerava ser uma influência imoral, promovida na escola.

A família voltou a mudar-se alguns quilómetros, desta vez para Mountain View, suficientemente perto de San José, para assistir novamente às reuniões da congregação anterior. O pai passou a gerir outro armazém e Grant trabalhava ali o dia inteiro, sem receber salário. A família possuía a assinatura da revista A Torre de Vigia (hoje A Sentinela) e A Idade de Ouro (hoje Despertai!). Grant apreciava especialmente esta última, sentindo que aprendia mais dela do que se tivesse permanecido na escola secundária. Também o impressionou o artigo de A Sentinela de 1 de Março de 1925 (em inglês), intitulado "Nascimento da Nação". A informação contida naquele artigo marcou uma evolução no entendimento dos Estudantes da Bíblia a respeito do Reino de Jeová, através de Cristo, contendo o ensino de que tal governo havia sido constituído ou estabelecido no céu no ano de 1914. Nessa época, a associação da família com a congregação em Mountain View era bem achegada, possuindo vários amigos ali.

Batismo 
Uma das provisões da congregação que Grant mais apreciava era a chamada Escola dos Profetas. Tratava-se duma reunião para anciãos e outros varões que visava treiná-los na oratória. O estudante proferia um discurso que havia preparado sobre um tema designado, e os outros davam conselhos úteis. Toda a família apreciava a visita dos chamados Peregrinos, representantes especiais da Sociedade Torre de Vigia, actualmente conhecidos por Superintendentes de Circuito. Naquela época, as eclésias ou congregações solicitavam à Sociedade as suas visitas anuais. Um desses viajantes, J. A. Bohnet, marcou de modo especial a vida de Grant Suiter. Foi um discurso proferido por Bohnet, em Mountain View, que mudou profundamente a sua vida, levando-a a tomar a acção de se dedicar pessoalmente a Jeová, tal como também aconteceu com o restante da sua família. Em 10 de Outubro de 1926, em San José, na Califórnia, todos eles simbolizaram juntos a sua dedicação a Deus por se submeterem ao batismo ou imersão em água. Ao contrário do que é habitual hoje em dia entre as Testemunhas, foi só depois do batismo que a família iniciou a sua participação na obra de evangelização tão característica deste grupo religioso.

A estação de rádio KFWM, em Oakland, foi usada durante muitos anos para irradiar a mensagem dos Estudantes da Bíblia, e as diversas eclésias das localidades próximas forneciam os oradores para emissões radiofónicas nos fins de semana. Grant participou nesta actividade, lendo discursos bíblicos aos microfones da KFWM.

Ao serviço da Sociedade Torre de Vigia 
O número de 15 de Maio de 1928 da actual revista A Sentinela, anunciou a realização de Assembleia Internacional dos Estudantes da Bíblia, em Detroit, Michigan, de 30 de Julho a 6 de Agosto daquele ano. Durante a Assembleia, Donald Haslett, secretário de J. F. Rutherford, o presidente da Sociedade Torre de Vigia, anunciou que havia necessidade de voluntários o serviço no Betel, em Brooklyn. Grant preencheu a petição e Rutherford deu-lhe instruções para que se apresentasse em Betel no dia 13 de Agosto de 1928.

Naquele tempo, 95 membros da família de Betel trabalhavam na produção e no expedição de publicações bíblicas na recém-construída gráfica da Rua Adams. O primeiro trabalho de Grant foi recolher folhetos duma máquina que os dobrava. Trabalhou na gráfica pouco menos de duas semanas e foi transferido para o escritório, no Departamento de Serviço. Grant já trabalhava em Betel por três anos quando os Estudantes da Bíblia adotaram o seu novo nome, Testemunhas de Jeová.

Em 1932, o pai de Grant terminou o seu negócio na Califórnia e, junto com a esposa e a filha, ingressaram no serviço de pioneiro. Eles mesmos construíram uma casa-reboque que durante os 20 anos seguintes foi o seu lar neste trabalho de evangelização. A sua irmã, Grace, participou nesse serviço com os pais até 1939, quando foi convidada a tornar-se membro da família de Betel em Brooklyn. Em 1959 casou com Simon Kraker.

Em 30 de Janeiro de 1933, Adolf Hitler tornou-se chanceler da Alemanha, e em 28 de Junho de 1933 a filial em Magdeburgo foi confiscada e fechada. O Papa Pio XI declarou 1933 como "Ano Santo", e, logo após isso, Rutherford falou através duma cadeia de 55 estações de rádio sobre o tema "Os Efeitos do Ano Santo Sobre a Paz e a Prosperidade". Grant foi usado para efectuar a introdução nessa emissão radiofónica.

A partir de Julho de 1937, passou a trabalhar mais de perto com Rutherford, naqueles que foram os últimos quatro anos e meio da vida dele.

Em 1941, o pai de Grant foi detido e encarcerado por participar na obra de evangelização das Testemunhas de Jeová. A sua mãe foi obrigada a buscar abrigo com as Testemunhas da região, quando uma turba desmantelou a casa-reboque onde viviam. Em 1 de Outubro de 1941, Grant presidiu a reunião anual da Sociedade Torre de Vigia de Bíblias e Tratados de Pensilvânia, na ausência de Rutherford por questões de saúde, vindo a falecer alguns meses mais tarde. Foi nessa reunião que foi eleito director daquela Sociedade.

O secretário e tesoureiro da Sociedade, W. E. Van Amburgh, ficara incapacitado devido à idade avançada e doença, de modo que pediu demissão do cargo. Grant foi eleito seu sucessor em 6 de Fevereiro de 1947. Van Amburgh faleceu no dia seguinte.
Pouco depois, Grant Suiter foi enviado pela Sociedade para visitar diversos países da Europa que haviam sido devastados pela Segunda Guerra Mundial, tendo participado como orador principal nos vários Congressos que então foram realizados. Em meados de 1947 surgiu a oportunidade de visitar de novo a Califórnia, onde nunca mais havia voltado, por ocasião da realização de um Congresso em Los Angeles, de 13 a 17 de Agosto. Ao longo dos anos, viajou centenas de milhares de quilómetros, não só nos Estados Unidos, mas em muitos outros países, proferindo discursos a grandes assistências. Em 1963, serviu como um dos representantes oficiais da Sociedade no Congresso "Boas Novas Eternas", realizado em muitos locais ao redor do mundo. Serviu como orador em alguns congresso históricos das Testemunhas de Jeová, tal como o realizado no Estádio Ianque, em 1958, quando mais de um quarto de milhão de pessoas estiveram presentes.

Grant participou nas negociações para a aquisição de várias propriedades da Sociedade Torre de Vigia, entre as quais as instalações da Rua Pearl e da Rua Furman, em Brooklyn. De coração, espero que essas novas e espaçosas dependências sejam usadas para grande expansão adicional da proclamação ao Reino em toda a terra.

Em 31 de Dezembro de 1954, o seu pai faleceu ainda a trabalhar como pioneiro no Estado de Illinois. No ano seguinte, ele e a sua irmã Grace, trouxeram a sua mãe de Illinois para Nova Iorque, onde morou até sua morte em 6 de Maio de 1962. Em 12 de Maio de 1956 casou com Edith Rettos, uma pioneira das Testemunhas de Jeová que passou a pertencer à família de Betel.

Presenciou a ampliação do Corpo Governante em 1971, e novamente em 1974, participando em muitas decisões de responsabilidade.
Em 30 de Maio de 1983, Grant Suiter sofreu um acidente que resultou em sérios danos na coluna vertebral. Embora quase totalmente paralisado, Suiter lutou para continuar vivo durante quase seis meses. Após 55 anos de serviço em Betel, 36 dos quais no cargo de secretário-tesoureiro da Sociedade, veio a falecer na madrugada de 22 de Novembro de 1983, aos 75 anos de idade. Sobreviveu-lhe a sua esposa Edith, e a irmã, Grace Kraker, ambas a viver no Betel de Brooklyn.

Na noite de quarta-feira, 23 de Novembro, realizou-se uma reunião religiosa em memória dele no Salão do Reino de Betel de Brooklyn, ligada por circuito fechado de televisão aos refeitórios e por linha telefónica às Fazendas da Torre de Vigia. Deste modo, a maioria dos 3.213 membros da família de Betel, inclusive os estudantes da Escola Bíblica de Gileade e também alguns hóspedes, puderam ouvir discursos proferidos por diversos membros da família.

Viagens ao serviço da Sociedade Torre de Vigia 
As publicações da Sociedade Torre de Vigia incluem referências a viagens efectuadas ao serviço da Sociedade, tais como:

 Alemanha - yb99 87
 Bélgica - yb85 128
 Birmânia - (actual Mianmar): yb80 63
 El Salvador - yb82 133
 Equador - yb89 247
 Espanha - yb79 210
 Fiji - yb85 196
 França - yb81 117
 Irlanda - yb88 103
 Peru - yb80 231
 Quénia - yb92 142-3

A lista apresentada usa a abreviatura yb que identifica o Anuário das Testemunhas de Jeová, publicado anualmente pela Sociedade Torre de Vigia seguida do ano da respectiva edição e da(s) página(s) onde se encontra a informação.

Referências para consulta 
O número de 1 de Março de 1984 de A Sentinela contém a história da vida de Grant Suiter e da sua família.

Ligações externas

Sites oficiais das Testemunhas de Jeová 
  - Site oficial das Testemunhas de Jeová
  - Tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas Bíblia on-line

Outras ligações de interesse 
  - Triângulos Roxos - As vítimas esquecidas do Nazismo
  - Museu do Holocausto em Washington - Seção reservada às Testemunhas de Jeová

Nascidos em 1908
Mortos em 1983
Testemunhas de Jeová (pessoas adeptas)
Suiter, Grant
Membros do Corpo Governante das Testemunhas de Jeová